Oak Park Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Park Township (Illinois)
 Oak Park Township (Minnesota)